Pewzow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Anatoljewitsch Pewzow (* 1963), russischer Schauspieler
 Michail Wassiljewitsch Pewzow (1843–1902), russischer Asienforscher